Verrotting, bederf (vooral van een lijk)
Ontbinden in factoren in de wiskunde
Ontbinding of beëindiging van een overeenkomst
 Ontbinding van een parlement of ander democratisch lichaam: Kamerontbinding
 Ontbinding van een rechtspersoon
Ontleding (scheikunde) een chemisch proces